Miejscowości w Portoryko:
 Jayuya – miejscowość w gminie Jayuya
Gminy w Portoryko:
 gmina Jayuya (ang. Jayuya Municipio) w Portoryko